Siripong ist ein thailändischer Name. Namensträger sind:

 Ammara Siripong (* 1980), thailändische Schauspielerin und Sängerin
 Silvio Siripong Charatsri (* 1959), thailändischer Priester und Bischof von Chanthaburi
 Siripong Siripool (* 1965), thailändischer Badmintonspieler